Università statale di Jaroslavl'
 Università pedagogica statale di Jaroslavl'
 Università tecnica statale di Jaroslavl'